2-е Восточноазиатские игры прошли с 10 по 19 мая 1997 года в Пусане (Республика Корея). В них приняли участие спортсмены из 9 стран, которые соревновались в 13 видах спорта.

Виды спорта 
 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Борьба
 Бокс
 Футбол
 Спортивная гимнастика
 Дзюдо
 Плавание
 Таэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Ушу
 Софт-теннис

Итоги Игр

Ссылки 
 2-е Восточноазиатские игры на сайте Олимпийского совета Азии

1997